Boala peut désigner :

Toponymes 
 Boala, la commune rurale située dans le département de Biéha au Burkina Faso
 Boala, la commune et le chef-lieu du département de Boala au Burkina Faso
 Boala, la commune rurale située dans le département de Guiaro au Burkina Faso
 Boala Corona, une formation géologique située sur la planète Vénus

Homonymie de toponyme